Stolac est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
le Stolac, une montagne, point culminant du massif de Zvijezda, dans les Alpes dinariques ;
Stolac, une ville et une municipalité située dans le canton d'Herzégovine-Neretva, Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Stolac, un village situé dans la municipalité de Bugojno, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Stolac, un village situé dans la municipalité de Gacko et dans la République serbe de Bosnie ;
Stolac, un village situé dans la municipalité de Višegrad et dans la République serbe de Bosnie ;
en Croatie
Stolac, une localité située dans la municipalité de Senj, comitat de Lika-Senj ;
au Monténégro
Stolac, un village situé dans la municipalité de Plužine.